Вавра́н-сюр-л'Аа́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Па-де-Кале. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 210 км на північ від Парижа, 70 км на захід від Лілля, 65 км на північний захід від Арраса.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 472 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 1290,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Сусідні муніципалітети

Галерея зображень

Посилання 

 Вавран-сюр-л'Аа на сайті французького Національного інституту географії
 Вавран-сюр-л'Аа на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Вавран-сюр-л'Аа на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Вавран-сюр-л'Аа на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Вавран-сюр-л'Аа на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Па-де-Кале

Примітки 

Муніципалітети департаменту Па-де-Кале